Кругозір — широта уявлень, знань, інтересів.

 Кругозір (журнал, СРСР) — радянський музичний журнал з додатком із гнучних платівок
 Кругозір (журнал, Бостон) — американський російськомовний журнал.
 Кругозір (агенція) — агенція з проведення заходів для дозвілля і тренінгів.